Винтертур (нем. Winterthur) — многозначный термин.

 Винтертур — город в северной части Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих. 
 Винтертур (округ) — округ в Швейцарии, центр одноимённого округа.
 Винтертур (футбольный клуб) — профессиональный футбольный клуб из одноимённого швейцарского города.